hrabstwo Sierra (ang. Sierra County) w USA, w stanie Kalifornia
 hrabstwo Sierra (ang. Sierra County) w USA, w stanie Nowy Meksyk